La Charme – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Le Charme – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Charmé – francuska miejscowość i gmina w regionie Poitou-Charentes
 La Charmée – francuska gmina w regionie Burgundia